Amama steht für.

 Amama (Fluss), einen Fluss in Ghana

Amama ist ein Vorname und Familienname.

 Vorname:
 Amama Mbabazi (* 1949), ugandischer Politiker

 Familienname:
 Sixtinus Amama (1593–1639), niederländischer reformierter Theologe und Orientalist